«Городок» () — британская трёхсерийная семейная драма, транслировавшаяся телеканалом ITV.

Сюжет 
30-летний Марк Николас возвращается в родной город, узнав о неожиданном самоубийстве своих родителей Тони и Кейт. В течение десяти лет Марк навещал семью только раз в год, но теперь он вынужден отказаться от возвращения в Лондон и взять на себя заботу о своей 15-летней сестре Джоди и 75-летней бабушке Бетти. Вскоре Марк находит в личных вещах покойных родителей записки с фразой «я знаю» и начинает подозревать, что местный инспектор Крис Франкс, а также городское правительство в лице мэра Лена Робсона и его помощницы Шайрин, скрывают истинные обстоятельства смерти Тони и Кейт. Маленький город и тайные дела его жителей не по душе Марку. Пока Джоди пытается отвлечься с помощью шумных вечеринок и беспорядочных связей, он одержим поиском убийцы своих родителей.

Актёры 
 Эндрю Скотт в роли Марка Николаса, главного героя
 Авигейл Тлалэм в роли Джоди Николас, сестры Марка
 Джулия Маккензи в роли Бетти Николас, бабушки Марка
 Мартин Клунз в роли Лена Робсона, местного мэра
 Голди Нотай в роли Шайрин, помощницы и преемницы мэра
 Дуглас Ходж в роли Криса Франкса, полицейского инспектора
 Джерард Кёрнс в роли Дэниэла, работника гостиницы
 Шарлотта Райли в роли Элис, школьной девушки Марка
 Сэм Тротон в роли Карла, мужа Элис
 Филип Дэвис в роли Тони Николаса, покойного (эпизод)
 Шивон Редмонд в роли Кейт Николас, покойной (эпизод)

Производство 
Сериал был снят студией Big Talk Productions в Хай-Уиком, пригороде Лондона. Авторы ставили своей целью изобразить жизнь современной Великобритании и создать естественных персонажей. Эндрю Скотт прокомментировал свою работу так: «Наиболее приятной вещью в сериале было то, что мой персонаж очень человечен, такой нормальный парень».

Примечания

Ссылки 
 The Telegraph — The Town, ITV1, review   
 The Guardian — TV review: The Town  
 The Independent — IoS TV review: The Town  

Драматические телесериалы Великобритании
Программы телеканала ITV